Франтишек Черни ():
 Франтишек Черни (1861—1940) — чешский контрабасист и педагог.
 Франтишек Черни (1926—2010) — чешский театровед.
 Франтишек Черни (род. 1957) — чешский гитарист, музыкант группы «Čechomor».
 Франтишек Черни (род. 1959) — чешский хоккеист.